Breakout (с англ. «Прорыв») может означать:

 Breakout — музыкальный альбом Майли Сайрус, выпущенный в 2008 году.
 Breakout — польская музыкальная группа, игравшая в стиле блюз-рок.
 Breakout — аркадная игра 1976 года.
 Breakout — песня и сингл группы Foo Fighters.
 Breakout — песня и сингл группы Swing Out Sister.
 Breakout 2000 — игра для приставки Atari Jaguar.